Voici la liste des planètes mineures numérotées de 67001 à 68000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

67001-67100

67101-67200

67201-67300

67301-67400

67401-67500

67501-67600

67601-67700

67701-67800

67801-67900

67901-68000 

67001-68000